Гирокастра (алб. Gjirokastrës) — топоним.

Топонимы 
 Гирокастра — город на юге Албании, в долине реки Дрина. 
 Гирокастра (область) — область на юге Албании. Административный центр — Гирокастра. 
 Гирокастра (округ) — один из 36 округов Албании, расположенный на юге страны.

Другое 
 Гирокастра (фильм, 2020) — фильм-драма 2020 г. режиссёра Юрия Арабова.